Пол — может означать:

 Пол — нижнее покрытие, настил в доме, помещении.
  — язык банту Камеруна. На самом пол говорят в центральном Камеруне; на диалектах помо и квесо говорят в Конго и ЦАР недалеко от границы с Камеруном.
  () — английское мужское личное имя.

Дихотомия мужского и женского 
 Пол организмов — совокупность морфологических и физиологических особенностей организма, совокупность генетически детерминированных признаков особи, определяющих её роль в процессе оплодотворения.
 Социальный пол человека (гендер) — полоролевая самоидентификация человека, определяющая его поведение в обществе и то, как это поведение воспринимается окружающими.
 Пол воспитания — пол, в соответствии с которым воспитывается ребёнок.
 «Пол» разъёма — жаргонное в русском языке обозначение гнёзд («мама») и штырей («папа») у различных типов электрических разъёмов. В англоязычной среде употребляется в технической литературе — «male» (штырь, вилка) и «female» (гнездо).

Фамилия

А 
 Пол, Аарон (род. 1979) — американский актёр.
 Пол, Алан (род. 1954) — американский продюсер и режиссёр кино и телевидения.
 Пол, Александра (род. 1963) — американская актриса.
 Пол, Александра (род. 1991) — канадская фигуристка, выступающая в танцах на льду.
 Пол, Амит (род. 1983) — шведский певец, музыкант.
 Пол, Аннелизе ван дер (род. 1984) — нидерландо-американская актриса, комедиантка, певица и танцовщица.

Б 
 Пол, Бонавентура Патрик (1929—2007) — католический прелат, епископ Хайдарабада.
 Пол, Брэндон (род. 1991) — американский баскетболист.

Г 
 Пол, Габриэль (1813—1886) — американский генерал, участник сражения при Геттисберге.
 Пол, Глория (род. 1940) — британская актриса, певица и танцовщица.

Д 
 Пол, Джейк (род. 1997) — американский актёр и видеоблогер.
 Пол, Джон (род. 1979) — американский хоккеист.
 Пол, Джон Уорбертон (1916—2004) — британский государственный и колониальный деятель, последний губернатор Багамских островов.
 Пол, Дэвид (1957—2020) — американский актёр, продюсер и телеведущий.

К, Л 
 Пол, Крис (род. 1985) — американский баскетболист.
 Пол, Лестон (род. 1990) — тринидадский футболист.
 Пол, Лина (род. 1993) — американская порноактриса.
 Пол, Логан (род. 1995) — американский видеоблогер, шоумен и актёр, брат Джейка Пола.

Н, П 
 Пол, Найджел (род. 1989) — тринидадский боксёр, участник Олимпийских игр 2016 года.
 Пол, Ник (род. 1995) — канадский хоккеист, чемпион мира 2021 года.
 Пол, Николас (род. 1998) — тринидадский трековый велогонщик.
 Пол, Питер (род. 1957) — американский актёр и спортсмен, брат Дэвида Пола.

Р 
 
 Пол, Рон (род. 1935) — американский политик.
 Пол, Рэнд (род. 1963) — американский политик, сын вышеуказанного Рональда Эрнеста Пола.

С, Т 
  (род. 1988) — аргентинский футболист.
 Пол, Терренс (род. 1964) — канадский гребной рулевой.
 Пол, Томми (род. 1997) — американский теннисист.

Ф, Ч 
 Пол, Фредерик (1919—2013) — американский писатель-фантаст.
 Пол, Чарльз (1757—1830) — британский адмирал флота.

Э 
 Пол, Эдриан (род. 1959) — британский актёр.
 Пол, Элис (1885—1977) — американская активистка, участница движения за предоставление женщинам избирательных прав.
 Пол, Эндрю (род. 1961) — австралийский биатлонист, участник Олимпийских игр 1984 и 1988 годов.

Другое 
  (род. 1989) — танзанийский певец и автор песен.
 Шон Пол (род. 1973) — ямайский музыкант.

Топоним 
  (также известная как река Полперро) — небольшая река в юго-восточной части Корнуолла.

Код, аббревиатура 
 ПОЛ — перекисное окисление липидов.
 POL — код страны Международного олимпийского комитета для Польши, см. Список кодов МОК.
 POL — IATA-код аэропорта Пемба (Мозамбик).
 pol — ISO 639-2 и ISO 639-3 языковые коды для польского языка.

См. также 

 «Пол: Секретный материальчик» — кинокомедия режиссёра Грега Моттолы.
 Поль — одна из наиболее фонетически близких форм имени Павел в ряде иностранных языков.
  — немецкая фамилия.
 
  — нидерландская фамилия.